Shōgun es un rango militar y título histórico de Japón.

Shogun 
La palabra Shogun también puede referirse a:

 Literatura
Shogun, primera novela de James Clavell de su saga asiática.

 Música
Shogún, banda de rock experimental chilena.
Shogun, cuarto álbum de estudio de la banda de heavy metal Trivium, publicado en 2008.
Shogun XL, sobrenombre de un MC afro-español.

 Tecnología
Shogun: Total War, primer videojuego de Creative Assembly de la serie "Total War".
Shogun, herramienta de código abierto escrita en C++.
Mitsubishi Shogun, denominación en el Reino Unido del Mitsubishi Montero.

 Televisión
Shogunzords, robots mecánicos o biomecánicos Zords.
Shogun miniserie de TV, adaptada de esta novela, hecha en 1980.